Osoby o tym nazwisku:
 Hannah Prock – austriacka saneczkarka, olimpijka
 Markus Prock – austriacki saneczkarz, olimpijczyk